Die 20. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 1998 vom 15. bis zum 24. Mai 1998 in Hongkong statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches im Endspiel gegen Malaysia mit 3:2 gewann.

Qualifikation

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

K.O.-Runde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 
 

1998
Badminton 1998
Badmintonwettbewerb in Hongkong